Грачёв, Олег:
 Грачёв, Олег Алексеевич (род. 1950) — украинский учёный, народный депутат Украины.
 Грачёв, Олег Николаевич (род. 1966) — российский журналист, политик, публицист, идеолог.